Veneno peut faire référence à :

Veneno, groupe de musique espagnol formé en 1975
Veneno, une série télévisée espagnole diffusée en 2000
Lamborghini Veneno, automobile du constructeur italien Lamborghini produite entre 2013 et 2015.